Катањед може да се односи на:

 Катањед (Атлантски Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Атлантски Пиринеји
 Катањед (Горња Гарона), насељено место у Француској, у департману Горња Гарона